Lucan Racing Classic 2011 − nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 29-30 października 2011 roku w Celbridge Snooker Club w Kildare (Irlandia).

Zwycięzcą turnieju został Fergal O’Brien, który w finale pokonał Kena Doherty’ego 5−2.

Turniej główny 
Źródła:

Przypisy 

Nierankingowe turnieje snookerowe